Мелеги — бессарабский дворянский род, причисленный к местному дворянству в 1827 году по прошению Николая и Афанасия Мелеги и внесённые в 1 часть ДРК. Известные носители:

 Мелеги, Георгий Львович (1945—2008) — советский художник.
 Мелеги, Лев Владимирович — советский архитектор.
 Мелеги, Николай Иванович — капитан, кавалер ордена Святого Георгия IV степени (26 августа 1916)

Примечания